Pilecki ist der Familienname folgender Personen:

 Stan Pilecki (1947–2017), australischer Rugby-Union-Spieler
 Witold Pilecki (1901–1948), polnischer Offizier